Мари́на Игна́това:
 Игнатова, Марина Валерьевна (род. 1967) — депутат Государственной думы пятого созыва.
 Игнатова, Марина Октябрьевна (род. 1956) — российская актриса, Народная артистка России .